Clancy est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abigail Clancy (1986-), mannequin anglais ;  
 Boetius Clancy (?-1598), propriétaire terrien irlandais ;  
 Edward Clancy (1985-), coureur cycliste britannique ;
 Edward Bede Clancy (1923-2014), cardinal australien, archevêque émérite de Sydney depuis 2001 ;
 Geneviève Clancy (1937-2005), poète et une philosophe française ;
 George Clancy (1977-), arbitre international irlandais de rugby à XV ;
 Gil Clancy (1922-2011), entraîneur et commentateur de boxe américain ;
 Jacques Clancy (1920-2012), acteur français ;
 King Clancy (1903-1986), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Sam Clancy (1980-), joueur américain de basket-ball ;
 Stephen Clancy (1992-), coureur cycliste irlandais ;
Taliqua Clancy (1992-), joueuse australienne de beach-volley ;
 Thomas Owen Clancy (19??-), historien américain spécialisé dans la littérature celtique ;
 Tom Clancy (1947-2013), romancier américain ;
 Tom Clancy (1962-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Willie Clancy (1918-1973), musicien traditionnel irlandais.

Prénom 
 Clancy Brown (1959-), acteur et producteur américain ;
 Clancy Eccles (1940-2005), chanteur, musicien et producteur de musique jamaïcaine.

Personnages de fiction 
 Clancy Bouvier et Clancy Wiggum, personnages de fiction de la série animée télévisée Les Simpson.